Filmworks XII: Three Documentaries est un album de John Zorn paru sur le label Tzadik en 2002. Il s'agit de la musique composée et jouée pour trois documentaires :  Homecoming (2002), de Charles Dennis; Shaolin Ulysses (2002) de Mei-Juin Chen et Martha Burr; Family Found (2002), de Emily Harris.

Titres

Personnel
Homecoming (1-6)
John Zorn - orgue, glass harmonica, Wurlitzer 
Mark Feldman - violon  
Jennifer Charles - voix (1)
Jamie Saft - Wurlitzer (2)

Shaolin Ulysses (7-23)
Marc Ribot - guitare
Min Xiao-Fen - pipa 
Trevor Dunn - basse 
Roberto Rodriguez - percussions 
Cyro Baptista - percussions

Family Found (24-27)
Erik Friedlander - violoncelle 
Jennifer Charles - voix

Notes et références 

Catalogue Tzadik

Album musical sorti en 2002
Album de John Zorn
Album publié par Tzadik Records